Årøya, otok u Finnmarku, Norveška
Arøya, skupina otoka u Telemarku, Norveška
Aroya, Colorado, mala, ruralna neinkorporirana zajednica u okrugu Cheyenneu u Coloradu, SAD
Arrouya, Aroyat
Arroyo (razdvojba)